

Єзьоровське — село в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьоровське — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства